Кальба — українське прізвище.

 Володимир Кальба (1865—1912) — український церковний діяч, греко-католицький священик.
 Мирослав Кальба (1916—2013) — четар легіону «Нахтігаль», вояк УПА, активний діяч українських ветеранських організацій, автор та упорядник спогадів про Дружини українських націоналістів.

Топоніми 
 Кальба — місто в ОАЕ